Kräm kan syfta på:

 Brunkräm – en populär benämning på en färgad dagcreme
 Fuktkräm –  en komplex blandning av kemiska ingredienser som är specifikt avsedda att göra de yttre lagren av huden mjukare och mer elastiska
 Hudkräm – ett preparat som appliceras på huden
 Tandkräm – ett trögflytande rengöringsmedel för tänder
 Fruktkräm – en kräm bestående av frukt som vanligtvis kokats med socker och något stärkningsmedel
 Smörkräm – en sorts fyllning i bakelser
 Vaniljkräm – en kräm som används som fyllning i allehanda bakverk
Kräm (så nära får ingen gå) – en hitlåt med popbandet Kent

Se även
 Salva (läkemedel) –  ett hudpreparat med hög fetthalt